Му́уга () — деревня в волости Винни уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Лаэквере.

География 
Расположена в 30 километрах к юго-востоку от уездного центра — города Раквере — и в 23 километрах к юго-востоку от волостного центра — посёлка Паюсти. Высота над уровнем моря — 99 метров.

Недалеко от Мууга находится исток реки Авийыги (длина 48 км), которая возле Лохусуу впадает в Чудское озеро.

Население 
По данным  переписи населения 2011 года, в деревне проживали 243 человека, из них 241 (99,2 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Мууга:

* По данным Регистра народонаселения по состоянию на 13 января 2020 года

История 

Мууга была основана в средние века монахами как монастырская мыза. В 1920 году на землях созданной на её месте рыцарской мызы Мюнкенхоф было основано поселение Мууга, в 1977 году оно получило статус деревни, в состав которой вошла также деревня Курме ().

Известные личности 
В Мууга прошли первые 10 лет жизни эстонского писателя Эдуард Вильде. Там, где когда-то стоял дом детства Э. Вильде, к 100-летию со дня его рождения был установлен гранитный памятник (скульптор Ферди Саннамеэс, 1959).

См. также 
 Мыза Мууга

Примечания

Ссылки 
 Google-Карты. Muuga, Lääne-Virumaa

Населённые пункты Эстонии
Винни (волость)